Segno ima više značenja:
 Segno
 Segno, Savona
 Segno, Trento